Osoby noszące nazwisko Mirzəyev
 Azər Mirzəyev (ur. 1978) – azerski szachista
 Bahəddin Mirzəyev (1914–1987) – radziecki żołnierz narodowości azerskiej
 Kamal Mirzəyev (ur. 1994) – azerski piłkarz
 Ramiz Mirzəyev (1954–2007) – azerski działacz sportowy i polityk